Райок — старовинна народна розвага, ящик із збільшувальними стеклами для розгляду картинок, показ яких супроводжувався жартівливими поясненнями в римованій прозі (райошнику).
 Райок — римований монолог на злободенну тему, переважно сатиричний, насичений народними приказками, прислів'ями тощо, вживався у під час вистави у ящиках-райках. Вживана для райка форма віршування називається райошним віршем чи райошником.
 Райок (калька з ) — застаріла назва галереї (верхнього ярусу театрального залу).

Топонім 

 Райок — селище в Росії, у Торжокському районі Тверської області.
 Знаменське-Райок — садиба в Росії, у Тверській області.

 Райок — селище в Канівському районі Черкаської області.

Інше 
 «Антиформалістичний райок» — музичний твір Дмитра Шостаковича.

Див. також 
 Раёк
 Райки
 Райошник